Roca Gran (Montellà i Martinet), muntanya de 2088 m a la comarca de la Baixa Cerdanya.
 Roca Gran (Navàs), muntanya de 452 m de Navàs a la comarca del Bages.
 Roca Gran (Olvan), muntanya de 755 metres d'Olvan a la comarca del Berguedà.
 Roca Gran (Sagàs), muntanya de 568 metres de Sagàs a la comarca del Berguedà.
 Roca Gran de Ferrús, muntanya de 2.129 metres al municipi de Fígols a la comarca del Berguedà.
 Roca Gran (Guardiola de Berguedà), muntanya de 1.961 metres de Guardiola de Berguedà a la comarca del Berguedà .